Агеноба́рб (: бронзовобородый/рыжебородый) — древнеримский когномен рода Домициев.

Известные носители:
 Гней Домиций Агенобарб (консул 192 года до н. э.)
 Гней Домиций Агенобарб (консул-суффект 162 года до н. э.)
 Гней Домиций Агенобарб (консул 122 года до н. э.)
 Гней Домиций Агенобарб (консул 96 года до н. э.)
 Луций Домиций Агенобарб (консул 94 года до н. э.)
 Луций Домиций Агенобарб (консул 54 года до н. э.)
 Гней Домиций Агенобарб (консул 32 года до н. э.)
 Луций Домиций Агенобарб (консул 16 года до н. э.)
 Гней Домиций Агенобарб (консул 32 года)
 Луций Домиций Агенобарб, более известный как Нерон